Gelbert ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Gelbert (1905–1988), deutscher Ruderer und Architekt
 Hans Gelbert (Architekt) (1943–2018), deutscher Architekt und Stadtplaner

 Ralph Gelbert (* 1969), deutscher Maler